Esta é uma lista de objetos transnetunianos do Sistema Solar, juntamente com a lista de seus satélites. Um objeto transnetuniano é qualquer objeto que orbita o Sol a uma distância média superior à de Netuno.

O primeiro objeto transnetuniano a ser descoberto foi Plutão em 1930. Levando mais de 60 anos para descobrir, em 1992, o segundo objeto transnetuniano, o 15760 Albion, antes disso, apenas ocorreu a descoberta do satélite natural de Plutão, Caronte, em 1978. Atualmente mais de 1.200 objetos transnetunianos aparecem na lista de objetos transnetunianos do Minor Planet Center. Em novembro de 2009, setecentos destes tinham suas órbitas suficientemente bem-determinadas para receberem uma designação formal.

Os maiores objetos transnetunianos conhecidos são Éris e Plutão, seguido por Makemake e Haumea. O Cinturão de Kuiper, o Disco disperso e a Nuvem de Oort são as três divisão convencionais deste volume do espaço, embora os tratamentos variam e alguns objetos tal como Sedna que não se encaixam facilmente em qualquer divisão.

Objetos transnetunianos 
A lista abaixo inclui todos os objetos com um semieixo maior superior a 30,103 UA. Os objetos transnetunianos que ainda ​​não foram numerados estão incluídos nos artigos sucessores.

Satélites dos objetos transnetunianos 
Esta é uma lista com todas as luas e corpos secundários dos objetos transnetunianos conhecidos atualmente.

Ver também 
 Objeto transnetuniano
 Planeta anão
 Lista de candidatos a planeta anão
 Disco disperso
 Satélite de asteroide

Ligações externas 
  Which are the Dwarfs in the Solar System? Tancredi,G; Favre,S.  Icarus, Volume 195, Issue 2, p. 851-862.
 NASA JPL Small-Body Database Search Engine

Objetos transnetunianos
transnetunianos
Listas de corpos menores do Sistema Solar